Deason ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre C. Deason-Tomory (* 1969), deutscher Rundfunkmoderator und Kommunalpolitiker (Die Linke)
 Sean Deason, US-amerikanischer Technoproduzent
 Willard Deason (1905–1997), amerikanischer Jurist und Unternehmer

Siehe auch:
 Diesen (Begriffsklärung)